A Vega jelentheti az alábbiakat:

 Vega, (α Lyrae) csillag a Lant csillagképben
 Vega, spanyol családnév
 Vega, település Mexikóban, Tlaxcala államban
 Vega, megyeszékhely az USA Texas államában
 Vega-szigetek, szigetvilág Norvégiában

 Vega program, szovjet űrszondaprogram
 Vega–1, a Halley-üstököst vizsgáló szovjet űrszonda
 Vega–2, a Halley-üstököst és a Vénuszt vizsgáló szovjet űrszonda
 Vega hordozórakéta, európai hordozórakéta
 Lockheed Vega, amerikai könnyű, egyfedeles utasszállító gép

 Vega Strike, játékprogram

Lásd még:
vega: vegetariánus, vegán
Vega: Vega Csillagászati Egyesület